Дос Аројос има више значења:

 Дос Аројос (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Аројос (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Дос Аројос, Лос Аројос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Дос Аројос, Ла Паз (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Дос Аројос (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дос Аројос (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дос Аројос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Дос Аројос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Дос Аројос (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Аројос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Аројос (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Аројос (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Аројос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Аројос (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Аројос (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Аројос (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Аројос, Лас Мулас (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Аројос (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику